Taxe steht für:
 Taxe (Gebühr), im juristischen Sinn Gebühren (etwa in einer Gebührenordnung), die feste Höchst- und Mindestsätze darstellen
 Börsenkurs, eine finzanztechnische Einstufung
 Taxi, ein Transportfahrzeug bzw. -geschäft
 Tannenzweig, Daxen, im Bairischen, auch in Ortsnamen

Taxen, geographisch:
 Eben im Pongau, Gemeinde im Land Salzburg (Ortsname bis 1913)

Siehe auch:
 Ortstaxe, Kurtaxe
 Taxi
 Taxamt
 Taxator